Geringhoff steht für:

 Geringhoff (Unternehmen), ein Maschinenbauunternehmen 

Geringhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Geringhoff (1896–1959), deutscher Politiker (SPD)